Příjmení Cibulka znamená malá cibule, nosí je vícero osobností:

 Aleš Cibulka (* 1977) – český moderátor
 Hanns Cibulka (1920–2004) – německý spisovatel a básník
 Josef Cibulka (rozcestník) – více osob
 Ludvík Cibulka (1890–1941) – československý legionář, důstojník a oběť nacismu
 Petr Cibulka (* 1950) – český politik a publicista (viz též Cibulkovy seznamy)
 ženy
 Božena Cibulková (1914–1995) – česká novodobá křesťanská mystička, duchovní učitelka a autorka duchovních textů
 Dominika Cibulková (* 1989) – slovenská tenistka, dcera Kataríny Cibulkové
 Katarína Cibulková (* 1962) – poslankyně Národní rady Slovenské republiky, matka Dominiky Cibulkové
 Klára Cibulková (* 1975) – česká herečka, tanečnice a zpěvačka
 Vilma Cibulková (* 1963) – česká herečka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení